Meslay, commune française du Calvados
 Meslay, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, auj. intégrée à Parçay-Meslay
 Meslay, commune française de Loir-et-Cher

Voir aussi
Meslay-du-Maine, commune française de la Mayenne
Meslay-le-Grenet, commune française d'Eure-et-Loir
Meslay-le-Vidame, commune française d'Eure-et-Loir

Patronyme
Albert Meslay, humoriste français
Jérôme-Pélagie Masson de Meslay, magistrat, franc-maçon et musicien amateur (1742-1798)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France